Oxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxsjön (Askims socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (16,9 ha)
Oxsjön (Sätila socken, Västergötland), sjö i Kungsbacka kommun och Marks kommun,  (90,8 ha)
Oxsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Oxsjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Oxsjön (Österunda socken, Uppland), sjö i Enköpings kommun,  (3,6 ha)
Lill-Oxsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (14,5 ha)
Oxsjön (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Härjedalens kommun,  (79 ha)
Stor-Oxsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (36 ha)
Oxsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,3 ha)
Lill-Oxsjön (Torps socken, Medelpad, 691659-151429), sjö i Ånge kommun,  (22 ha)
Lill-Oxsjön (Torps socken, Medelpad, 695254-151683), sjö i Ånge kommun,  (35,9 ha)
Oxsjön (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (3,97 km²)
Oxsjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,21 km²)
Oxsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (18,7 ha)
Oxsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (28,9 ha)

Se även
Oxträsket
Härkäjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn